Hansenbauer ist der Name folgender Orte:

 Hansenbauer (Alpirsbach), Ortsteil von Alpirsbach, Landkreis Freudenstadt, Baden-Württemberg
 Hansenbauer (Gemeinde Bad Vigaun), Ortsteil von Bad Vigaun, Bezirk Hallein, Land Salzburg

Siehe auch:
 Hansenbauerkaser, denkmalgeschützter Blockbau auf der Längauer Alm